Dafina peut désigner :
Dafina, la commune du Burkina Faso.
Dafina, le plat de la cuisine nord-africaine.